Николай Иванович Глаголев (14 марта 1910 года, — 01 декабря 1996 года,) — советский учёный в области и.

Биография 
Заведующий кафедрой теоретической механики МАМИ (1962).
Один из создателей нового научного направления — трение качения, тяга и износ перекатываемых тел.
 
Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956)

Библиография 
Н. И. Глаголев, Э. А. Томило Трение качения, тяга, напряженное состояние и износ пар качения
М. ИПЦ «Финпол». 1996 г., 187 с. ил. 29 см

Награды 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
орден «Знак Почёта».

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Ссылки 
Кафедра «Теоретическая механика» МАМИ

Механики СССР